Чернореченское водохранилище — водные объекты на территории России:

 Чернореченское водохранилище — водохранилище на реке Чёрной на территории города Севастополь.
 Чернореченское водохранилище — водохранилище на реке Гойта в Чечне.